Por Merikanto pode estar à procura de:
 Oskar Merikanto (1868-1924), compositor finlandês
 Aarre Merikanto (1893-1958), filho de Oskar, compositor finlandês

Desambiguação